Tramsen ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Tramsen (1877–1943), deutscher Pastor
 Helge Tramsen (1910–1979), dänischer Rechtsmediziner und Widerstandskämpfer